Klyfttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klyfttjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 691974-134708), sjö i Härjedalens kommun,  (16,8 ha)
Klyfttjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 693358-133192), sjö i Härjedalens kommun,  (35,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn